La Rosa kan syfta på:

Geografi

Honduras 

 La Rosa (ort i Honduras), Departamento de Yoro,

Mexiko 

 La Rosa, Naucalpan de Juárez, 
 La Rosa, Veracruz, Nogales, 
 La Rosa, Otzolotepec, 
 La Rosa, Guanajuato, 
 La Rosa, Jalisco, Cuautitlán de García Barragán, 
 La Rosa, Oaxaca, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar